Иван Ильич Афонов (родился 12 апреля 1905 г. в Таганроге — умер 30 апреля 1979) — советский государственный деятель, 2-ой секретарь ЦК Коммунистической Партии (большевиков) Казахстана/Коммунистической Партии Казахстана (1951—1954), 1-ый секретарь областного комитета КПК в Павлодаре (1954—1957).

С 1921 — ответственный секретарь районного комитета комсомола, потом заведующий отделом районного комитета комсомола. В 1924—1925 гг. — начальник экономического отдела районного комитета комсомола в Таганроге. С 1925 в РКП(б), в 1925—1926 гг. — начальник организационно-пропагандистского отдела районного комитета ВКП(б) в Северо-Кавказском крае, в 1926—1928 гг. — начальник районного отдела народного образования в Северо-Кавказском крае, в 1928—1930 гг. — секретарь комитета ВКП(б) в Таганроге, в 1930—1931 гг. — начальник организационно-инструкторского отдела районного комитета ВКП(б) в Северо-Кавказском крае. В 1931—1933 годах учился в Новочеркасском шахтерском институте.

В 1933—1937 гг. — заместитель начальника и начальник политического отдела совхоза в Дагестанской АССР, в 1937—1939 гг. — директор комбината обуви в Дагестанской АССР, в 1939—1940 гг. — управляющий Дагестанского траста, в 1940—1941 гг. — начальник сельскохозяйственного отдела Дагестанского областного комитета ВКП(б), в 1941—1943 гг. — секретарь Дагестанского областного комитета ВКП(б) по вопросам промышленности, в 1943—1945 гг. — ответственный организатор организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б).

С июня 1945 по 1947 год — 2-ой секретарь областного комитета ВКП(б) в Астрахани, с 1947 по июль 1948 года — начальник сектора отдела партийной информации управления по проверке партийных органов ЦК ВКП(б), с июля 1948 по сентябрь 1949 года — инспектор ЦК ВКП(б), с сентября 1949 по декабрь 1951 года — 1-ый секретарь областного комитета ВКП(б) в Тюмени, в ноябре-декабре 1951 года — снова инспектор ЦК ВКП(б).

С декабря 1951 по февраль 1954 гг. — 2-ой секретарь ЦК КП(б)K, с января 1954 г. по апрель 1957 — 1-ый секретарь областного комитета КПСС в Павлодаре, в 1957—1959 гг. — руководитель Казахстанского республиканского управления трудовых резервов, в 1959—1963 гг. — начальник Главного управления профессионально-технического образования при Совете Министров Казахской ССР, в 1963—1964 гг. — председатель Государственного Комитета Совета Министров Казахской ССР по вопросам профессионально-технического образования, с декабря 1964 г. на пенсии.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Отечественной Войны II-го степени(1945)
 Орден Знак Почета (1944)

Библиография 
 http://www.knowbysight.info/AAA/01152.asp (ros.)

Секретари Дагестанского обкома КПСС
Вторые секретари ЦК КП Казахстана
Вторые секретари Астраханского обкома КПСС
Функционеры ВЛКСМ
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Первые секретари Павлодарского обкома КП Казахстана
Первые секретари Тюменского обкома КПСС
Инспекторы ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва